Het voetbalseizoen 2005/06 van de Nederlandse Gouden Gids Divisie ging van start op 12 augustus 2005 en eindigde op 7 april 2006. De play-offs begonnen op 11 april.

VVV-Venlo ging het seizoen in als de favoriet voor de titel en de bijbehorende promotie. Excelsior verraste onder Mario Been echter vriend en vijand door vooral in de tweede seizoenshelft constant te blijven en afstand te nemen op de concurrentie, waarmee de titel werd binnengehaald. Via de play-offs lukte het geen enkele club om te promoveren.

Eerste periode 
Deze twee clubs maakten samen met FC Volendam dan ook de beste start door. Alle drie behaalden ze uit de eerste zes wedstrijden vijf overwinningen en speelden ze allen één maal gelijk. Het betekende een spannende strijd om de eerste periode, die uiteindelijk op doelsaldo werd gewonnen door FC Volendam.

Tweede periode 
Aangezien Excelsior in de daaropvolgende periode twee nederlagen leed en een keer gelijkspeelde geraakte het drie punten achter op VVV-Venlo. FC Volendam verloor slechts een keer, maar stelde daar wel twee gelijke spelen tegenover. Met één gelijkspel en één verliespartij sloot VVV-Venlo de tweede periode als tweede af en met de koppositie in de competitie. De heerser van de tweede periode was echter FC Zwolle, dat alle zes de wedstrijden winnend afsloot.

Derde periode 
Ook in de derde periode toonde VVV-Venlo zich de sterkste van de drie titelkandidaten. Het verschil was slechts één punt, maar de voorsprong werd daarmee uitgebreid tot respectieveliek drie punten op FC Volendam en vier punten op Excelsior. TOP Oss won de strijd om de derde periode met twee punten voorsprong op FC Emmen en BV Veendam.

Vierde periode 
Voor FC Volendam viel het doek op de titel feitelijk in de vierde periode, waarin het in zes wedstrijden slechts vijf punten wist te behalen. De concurrentie behaalden wel de punten en bleven daarmee in de race om het kampioenschap. Voor Excelsior verliep de periode het best en werd hij zelfs gewonnen. VVV-Venlo moest toezien hoe Excelsior drie punten inliep en tot op één punt naderde.

Vijfde periode 
Een mindere periode van zowel Excelsior en met name VVV-Venlo zorgde ervoor dat FC Volendam terugkeerde in de titelstrijd. VVV-Venlo verloor vier van de zes wedstrijden en speelde er ook nog een gelijk, waardoor het slechts vier punten behaalde. Excelsior deed het niet veel beter, maar haalde nog wel het dubbele aantal punten. Aangezien FC Volendam er elf behaalde verkleinden ze de achterstand op de ranglijst naar twee punten op Excelsior en namen ze zelfs een voorsprong van een punt op VVV-Venlo. De club die het best presteerde en er met de periodetitel vandoor ging was Haarlem.

Zesde periode 
De zesde en laatste periode zorgde niet alleen voor de eerste periodetitel in de historie van AGOVV Apeldoorn, maar zorgde tevens voor een beslissing in het kampioenschap. Excelsior kon zich zelfs een gelijkspel en een nederlaag permitteren om de voorsprong op VVV-Venlo te vergroten naar zes punten en op FC Volendam zelfs naar acht punten. Met nog twee wedstrijden voor de boeg en een veel beter doelsaldo was Excelsior nog slechts in te halen door middel van een wonder.

Uitslagen

Afsluiting 
Het officieuze kampioenschap werd thuis op Stadion Woudestein officieel gemaakt door in het onderlinge duel met de enige overgebleven concurrent VVV-Venlo met 3-1 te winnen. Hierdoor keerde de club uit Rotterdam na een afwezigheid van drie jaar weer terug in de Eredivisie. Helmond Sport verzekerde in die op-één-na-laatste ronde voor de play-offs. De Graafschap eiste op de laatste speeldag de laatste play-offplaats voor zich op ten koste van FC Emmen.

Eindstand

Legenda

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Eerste divisie voetbal
Nederlands voetbalseizoen 2005/06